Issah ist der Familienname folgender Personen:

 Abass Issah (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Kamal Issah (* 1992), ghanaischer Fußballspieler